Motylewo (Piła) – dawniej wieś, obecnie jedna z dzielnic Piły
1 miejscowość w Polsce:
 Motylewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Bogdaniec